Марьина Гора или Марьина гора:

 Марьина Гора — деревня в Луховицком районе Московской области России
 Марьина Гора — деревня в Пушкинском районе Московской области России
 Марьина гора — ботанический памятник природы в Бахмутском районе Донецкой области Украины

См. также 
 Марьина Горка